Eugeniusz Oniegin – poemat dygresyjny autorstwa Aleksandra Puszkina
 Eugeniusz Oniegin – opera Piotra Czajkowskiego